Rehhahn ist der Familienname folgender Personen:

Erika Rehhahn (1923–1978), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
Helmut Rehhahn (* 1947), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Rehan
 Rehahn